La mujer del puerto – film del 1934 diretto da Arcady Boytler, Raphael J. Sevilla
La mujer del puerto – film del 1949 diretto da Emilio Gómez Muriel
La mujer del puerto – film del 1991 diretto da Arturo Ripstein